Гювен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гювен, Бурак (род. 1975) — бас-гитарист и один из бэк-вокалистов в составе турецкой рок-группы Mor ve Ötesi.
 Гювен, Лейла (род. 1964) — турецкий политик, депутат Демократической партии народов от Хаккари.
 Гювен, Мехмет (род. 1987) — турецкий футболист, полузащитник клуба «Османлыспор».
 Гювен, Седа (род. 1984) — турецкая актриса и модель.